Renato Schifani – politico italiano ed ex Presidente del Senato della Repubblica
 Vito Schifani – agente di polizia italiano
 Lodo Schifani (legge 140/2003) – legge della Repubblica Italiana riguardante il processo